Александр Владимирович Шейдик (род. 13 сентября 1980, Ровно) — украинский шоссейный велогонщик, выступавший на профессиональном уровне в период 2006—2016 годов. Бронзовый призёр чемпионата Украины на шоссе в групповой гонке, победитель и призёр отдельных этапов многих шоссейных велогонок. Мастер спорта Украины международного класса.

Биография 
Александр Шейдик родился 13 сентября 1980 года в городе Ровно Украинской ССР.

Дебютировал на международной арене в 2006 году, выступив на «Туре Словакии» и «Туре Румынии» — во втором случае сумел финишировать третьим на двух этапах и занял третье место в генеральной классификации.

В 2007 году одержал победу на одном из этапов «Тура Сербии», занял шестое место на «Мемориале Олега Дьяченко», принял участие в многодневной гонке высшей категории «Тур озера Цинхай» в Китае.

Начиная с 2008 года представлял донецкую профессиональную команду ISD, финансируемую Индустриальным союзом Донбасса.

В 2009 году в составе ISD финишировал вторым на «Гран-при Кооператива» в Словакии, уступив здесь только Петеру Сагану. Стал третьим на «Кубке Карпат» в Польше, четвёртым на «Гран-при Москвы» и «Туре Сербии», показал девятнадцатый результат в гонке «Пять колец Москвы», вновь проехал «Тур озера Цинхай».

На шоссейном чемпионате Украины 2010 года выиграл бронзовую медаль в групповой гонке, пропустив вперёд Виталия Попкова и Руслана Подгорного. Также был лучшим на двух этапах «Тура Секейского края» в Румынии, выиграл один из этапов «Тура Перенеев», достаточно успешно выступил на «Гран-при Адыгеи», где выиграл второй этап и занял второе место в генеральной классификации. Выступал на нескольких престижных гонках в Китае, в частности проехал «Тур Китая», «Тур Хайнаня», «Тур озера Тайху». Побывал на шоссейном чемпионате мира в Мельбурне.

В 2011 году стал четвёртым на чемпионате Украины, продолжил выступать в гонках первой и второй категорий, отметился выступлением на мировом первенстве в Копенгагене. Получил майку лучшего горного гонщика многодневки «Солидарность» в Польше.

В 2012 году присоединился к итальянской команде Lampre, которая в этом сезоне так же спонсировалась Индустриальным союзом Донбасса. Тем нем менее, каких-то особенно значимых достижений с ней не добился, из гонок высшей категории выступил только на «Президентском велотуре Турции».

Вернувшись в 2013 году в донецкую ISD, продолжил соревноваться на континентальном уровне. Занял второе место на Race Horizon Park, четвёртое место на «Гран-при Донецка», седьмое место в генеральной классификации «Тура Болгарии», девятое место в общем зачёте «Пяти колец Москвы». Стал «горным королём» «Гран-при Адыгеи».

В 2014 году занял призовые места на отдельных этапах «Гран-при Сочи», «Гран-при Адыгеи», «Тура Гваделупы». Оставался действующим профессиональным гонщиком вплоть до сезона 2016 года.

За выдающиеся спортивные достижения удостоен почётного звания «Мастер спорта Украины международного класса».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
  

Велогонщики Украины
Мастера спорта Украины международного класса